For Your Pleasure — другий студійний альбом британського рок-гурту Roxy Music, записаний в лютому 1973 року в Лондонській Air Studios і випущений 23 березня того ж року компанією Island Records.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми Roxy Music
Англомовні музичні альбоми